{{Sorozatszereplő infobox
| név        = Takács LenkeTakács Istvánné
| kép        = 
| képaláírás = 
| sorozat    = Szomszédok
| első megjelenés = 1987. május 7.1. rész
| kilépés    = 1999. december 30. utolsó rész
| kilépés oka = Megszűnt a sorozat
| megalkotta = Horváth Ádám
| televízióra alkalmazta =
| színész    = Komlós Juci
| magyar hang = 
| epizódszám =  331
| data1      = Szerepelt
| lbl1       = 1987–1999
| data2      = 
| lbl2       = 
| data3      =
| lbl3       =
| data4      =
| lbl4       =
| data5      =
| lbl5       =
| valódi név = 
| születési név= ? Lenke
| becenév    = Lenke néni
| álnév      =
| faj        =
| nem        = nő
| állapot    = házas
| életkor    = 68–80
| született  = 1919 (?)
| elhunyt    = 
| képesség   =
| foglalkozás=  közértes  bolti eladó  nyugdíjas
| titulus    =
| hívójel    =
| család     = Takács
| szülők     = 
| testvérek  = Ignác
| házastárs  = Takács István
| élettárs   = 
| gyerekek   = Takács Nóra (Nisky) (elhunyt)
| rokonok    = Joli (sógornője)Gyurka(Ignác és Joli unokája)Szelényi János (unokája férje)
| lakóhely   = 
| vallás     =
| nemzetiség =magyar
| data21     = 
| lbl21      = 
| data22     = Unokák
| lbl22      = Niski Alma
| data23     = Lakóhely
| lbl23      = GazdagrétLantos u. 8.
| data24     =
| lbl24      =
| data25     =
| lbl25      =
| extra fejezet=
| data31     =
| lbl31      =
| data32     =
| lbl32      =
| data33     =
| lbl33      =
| data34     =
| lbl34      =
| data35     =
| lbl35      =
| imdb id    =
}}
1987. májusától egészen 1999. decemberéig Komlós Juci formálta meg Takács Lenkét a tévéképernyőn, a Horváth Ádám által rendezett Szomszédok című magyar teleregényben. Lenke, és férje, a szintén nyugdíjas Taki bácsi a sorozat bevezető epizódjában épp kiköltözik kis családi házukból, ahol sok-sok évig éltek, azért, hogy elfoglalhassák új otthonukat, egy gazdagréti lakótelepi panellakást. Lenkéék egyetlen gyermeke, Nóra az NDK-ban ment férjhez egy jómódú német férfihoz, és évekig ott éltek lányukkal, Almával. Lenke bolti eladóként dolgozott egész életében, és még nyugdíjasként is munkát vállal a lakótelep kis élelmiszerboltjában, férje, Taki bácsi pedig taxisofőrként keres pénzt, hogy valamivel kiegészítse kevés nyugdíjukat. Hatalmas csapásként éri őket lányuk és vejük egyszerre bekövetkező, tragikus halála egy autóbaleset következtében. Egyetlen vigaszuk unokájuk, Alma, aki kiváló német nyelvtudása miatt idegenvezetőként dolgozik Budapesten, és nagyszüleinél lakik. A negyedik epizódban egy rész erejéig megjelent Lenke néni öccse, Ignác is, akit Simon György alakított, valamint sógornője, Joli, akit Győri Ilona formált meg, és unokájuk, Gyurka, akit a később Mágenheim Julcsi barátjaként fellépő Németh Kristóf játszott, mikor Lenke néni és Pista bácsi Ózdra utaztak rokonlátogatóba.

Szomszédok
Filmszereplők
Kitalált magyar személyek, lények